Argyll steht für:

 Argyll (auch Argyllshire), eine Grafschaft von Schottland
 Argyll (Wahlkreis), einen ehemaligen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Argyll (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Campbeltown, Argyll and Bute, Schottland
 Argyll and Bute, eine Unitary Authority in Schottland
 Argyll Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1899–1928)
 Argyll Turbo Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1976–1990er Jahre)
 Bistum Argyll and the Isles, ein Bistum der Römisch-katholischen Kirche
 Duke of Argyll, einen britischen Adelstitel
 Argyll-Robertson-Syndrom, eine Form der reflektorischen Pupillenstarre
 HMS Argyll, eine britische Fregatte der Duke-Klasse (1987)

Argyll ist der Name folgender Personen:
 Ian Campbell, 11. Duke of Argyll, britischer Adliger
 Ian Campbell, 12. Duke of Argyll, britischer Adliger
 John Campbell, 2. Duke of Argyll (1680–1743), schottischer Adliger und Militär
 Louise, Duchess of Argyll (1848–1939), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Margaret Campbell, Duchess of Argyll (1912–1993), britische Gesellschaftsdame

Siehe auch:
 Argyle